De Zwitserse voetbalbeker 1979/80 (Duits: Schweizer Cup 1979/80) was de 55ste editie van dit Zwitserse voetbalbekertoernooi. Het begon op 4 augustus 1979 en eindigde met de finale op 26 mei 1980 in het Wankdorf Stadion in Bern. FC Sion won de beker voor de derde keer in de clubgeschiedenis door BSC Young Boys in de finale met 2-1 te verslaan. Het beslissende doelpunt van de ploeg van eerstejaars trainer-coach Daniel Jeandupeux kwam in de 62ste minuut op naam van Guy Mathez.

Schema

Zie ook
Zwitsers voetbalkampioenschap 1979/80
Zwitsers voetbalelftal in 1979
Zwitsers voetbalelftal in 1980

1980
Bekervoetbal 1979/80